

Anno 
 272 o 272 a.C.

Matematica 
 272 (numero)